Ельяше́вич — еврейская фамилия (от женского личного имени Ельяшива/Эльяшива; позднее также патрономическая по отчеству Эльяшив/Эльяшув, XIX-XX вв). 

Также крестильная патрономическая фамилия в Малопольше (с конца XII века) и в Великом княжестве Литовском. Польское наименование пророка Илии/Иллии/Ильи - Eliasz. Известны дворянские роды Русского воеводства королевства Польского/Малопольша, Великого княжества Литовского Елиашевичи/Ельяшевичи/Илляшевичи/Ильяшевичи (см. религиозный и государственный деятель Великого княжества Литовского, рефендарий духовный литовский (1620—1630), епископ жемайтский (1631—1633) Мельхиор Елиашевич-Гейш; дворянские роды герба Гейш). Дворянский род Елиашевич (писались также Илляшевич) внесён в Общий гербовник дворянских родов Российской империи (середина XVIII века) из Виленского воеводства, выведенных из Русского воеводства ВКЛ (XIII век). Гейш (герб). https://gerbovnik.ru/arms/1231.html Также епископ Вятский и Великопермский Антоний (Илляшевич). Антоний (Илляшевич).

Известные носители 
 Ельяшевич, Авраам Акимович (Абрам Хаимович) (1848—1934) — военный врач.
 Ельяшевич, Александр Борисович (1888—1967) — эсер, член Всероссийского Учредительного Собрания, экономист, сын А. А. Ельяшевича.
 Ельяшевич, Алексей Михайлович (род. 1937) — российский физик-теоретик, политик, психолог, сын М. А. Ельяшевича.
 Ельяшевич, Алла Александровна (в замужестве Русакова, 1923—2013) — советский и российский искусствовед, дочь А. Б. Ельяшевича.
 Ельяшевич, Алла Сергеевна (род. 1949) — белорусская театральная актриса.
 Ельяшевич, Борис Саадьевич (1881—1971) — караимский газзан, этнограф.
 Ельяшевич, Василий Борисович (1875—1956) — русский юрист-цивилист, теоретик гражданского права, историк, брат А. Б. Ельяшевича.
 Ельяшевич, Екатерина Михайловна (урождённая Филипченко, 1887—1942) — советский экономист, жена А. Б. Ельяшевича.
 Ельяшевич, Зиновий Борисович (Соломон Абрамович) (1884—1971) — советский электротехник, профессор, заведующий кафедрой, декан и проректор Азербайджанского политехнического института, сын А. А. Ельяшевича.
 Ельяшевич, Мария (Мира) Григорьевна (1908—1986) — советский учёный в области горного дела и угледобычи.
 Ельяшевич, Михаил Александрович (1908—1996) — белорусский советский физик-теоретик, академик АН БССР, сын А. А. Ельяшевича.
 Ельяшевич, Сима Саадьевич (1879—1933) — караимский общественный деятель.